Бромид-триарсенид дикадмия — неорганическое соединение
кадмия, мышьяка и брома с формулой CdAsBr,
чёрные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Нагревание в толстостенной ампуле кадмия, мышьяка и бромида кадмия:

Физические свойства 
Бромид-триарсенид дикадмия образует чёрные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа C 2/c,
параметры ячейки a = 0,8281 нм, b = 0,9411 нм, c = 0,7993 нм, β = 101,49°, z = 4.

Не растворяется в воде.

Литература 
 

кадмия
кадмия